Агуанил ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Запад штата Минас-Жерайс. Входит в экономико-статистический  микрорегион Кампу-Белу. Население составляет 3832 человека на 2006 год. Занимает площадь 235,025 км². Плотность населения — 16,3 чел./км².

История 
Город основан 30 декабря 1962 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 14.319.119,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 3.861,68 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,741 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс